Grönörarna kan syfta på följande platser:

Finland 

 Grönörarna, Korpo, Åboland, 
 Grönörarna, Raseborg, Nyland,

Se även
Grönören

Robotskapade Finlandförgreningar